Во́льфганг Лойцль (; род. 13 января 1980 года, Бад-Ишль, Австрия) — австрийский прыгун с трамплина, олимпийский чемпион 2010 года и 7-кратный чемпион мира, победитель «Турне четырёх трамплинов» 2009 года.

Биография 
В Кубке мира Вольфганг Лойцль дебютировал в 1997 году, а в январе 2002 года одержал свою первую победу на этапе Кубка Мира в командных соревнованиях. Всего на сегодняшний момент имеет 14 побед на этапах Кубка мира, из них 10 в командных соревнованиях и 4 в личных.

Принимал участие в зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, где занял 4-е место в командных соревнованиях.

В 2009 году в Планице прыгнул на 246 метров, побив мировой рекорд по прыжкам, но при приземлении сильно упал, поэтому рекорд не был засчитан.

На зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере стартовал во всех трёх дисциплинах, завоевал золотою медаль в командных соревнованиях, а в личных видах показал следующие результаты: нормальный трамплин — 11-е место, большой трамплин — 10-е место.

За свою карьеру участвовал в шести чемпионатах мира, на которых завоевал семь золотых и одну бронзовую медаль.

Использует лыжи производства фирмы Fluege.de.

10 января 2015 года объявил на пресс-конференции об окончании своей карьеры.

Результаты в Кубке мира

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Прыгуны с трамплина Австрии
Олимпийские чемпионы от Австрии
Олимпийские чемпионы по прыжкам с трамплина
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2002 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по прыжкам с трамплина